Улица Механиза́торов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Механизаторов — улица в Апатитах.
 Улица Механизаторов — улица в Архангельске.
 Улица Механизаторов — улица в Данкове.
 Улица Механизаторов — улица в Каменске-Уральском.
 Улица Механизаторов — улица в Липецке.
 Улица Механизаторов — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Улица Механизаторов — улица в Новосибирске.
 Улица Механизаторов — улица в Тольятти.
 Улица Механизаторов — улица в Тюмени.
 Улица Механизаторов — улица в Кировской области.
 Улица Механизаторов — улица в Пензенской области.
Улица Механизаторов — улица в Воротынце.

Украина 
 Улица Механизаторов — улица в Чернигове.

См. также 
 Механизатор